Kairiūkštis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Kairiūkštytė (ledig)
 Kairiūkštienė (verheiratet)

Personen 
 Leonardas Kairiūkštis (* 1928), litauischer Forstwissenschaftler, Professor
 Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), litauischer Maler und Kunstlehrer

Familienname
Litauischer Personenname